grind, een granulair ('korrelig') afzettingsgesteente met grovere korrels dan zand
 Grint (band), een Belgische Nederlandstalige band